Miejscowości w Czechach:
 Šenov – miasto w powiecie Ostrawa-miasto
 Kamenický Šenov – miasto w opowiecie Czeska Lipa
 Velký Šenov – miasto w powiecie Děčín
 Šenov u Nového Jičína – gmina w powiecie Nowy Jiczyn

Zobacz też:
 Szonów – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Głogówek